Imreh István (1919–2003) történetíró, szociológus
Imreh István (1945) biológus, genetikus